Ви́ктор Алекса́ндрович Петро́в:
 Петров, Виктор Александрович (1820—1885) — русский генерал, участник покорения Кавказа и Крымской войны.
 Петров, Виктор Александрович (1897—1972) — советский архитектор, лауреат Сталинской премии.
 Петров, Виктор Александрович (1897— не ранее 1959) — советский оператор, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.
 Петров, Виктор Александрович (1935—2014) — советский государственный деятель, председатель Пермского облисполкома (1984—1990).